hrabstwo Kiowa (ang. Kiowa County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Kiowa (ang. Kiowa County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Kiowa (ang. Kiowa County) w USA, w stanie Oklahoma